Bilibin ist der Familienname folgender Personen:
Iwan Jakowlewitsch Bilibin (1876–1942), russischer Maler
Juri Alexandrowitsch Bilibin (1901–1952), russischer Geologe
Wiktor Wiktorowitsch Bilibin (1859–1908), russischer Prosaiker, Dramatiker, Journalist